Kolehmainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1885-1918), lutteur olympique finlandais
Eero Kolehmainen (1918-2013), fondeur finlandais
Hannes Kolehmainen (1889-1966), coureur de fond finlandais
Janne Kolehmainen (né en 1986), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1956-2012), bibliothécaire finno-suédoise
Mikko Kolehmainen (né en 1964), kayakiste olympique finlandais
 (né en 1967), sprinter céiste finlandais
 (1933-2009), acteur de film finlandais
 (1885-1967), coureur longue-distance finlandais
Toni Kolehmainen (né en 1988), joueur finlandais de football
 (1887-1967), coureur longue-distance finno-américain

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois